Vézac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Vézac (Cantal) im Département Cantal
 Vézac (Dordogne) im Département Dordogne

Vézac steht auch für
 Vézac (Primošten), Ortsteil der kroatischen Gemeinde Primošten